Премия «Спутник» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — драма, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.

За все время существования премии ее получили 20 актёров. Актёр Боб Оденкерк является последним на данный момент обладателем премии, он получил ее за роль Сола Гудмана в сериале «Лучше звоните Солу». Актёр Брайан Крэнстон — абсолютный рекордсмен в данной категории и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: он является четырехкратным обладателем премии за роль Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», а также шестикратным номинантом на премию за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале.

Лауреаты и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — драма.

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телевизионном сериале — драма
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме
 Премия «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии 
 Списки победителей на сайте imdb 

Премия «Спутник»
Списки актёров
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам